Nanggeleng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Nanggeleng, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kelurahan Nanggeleng, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar